Benkö bzw. Benkő ist der Familienname folgender Personen:

 Arad Benkö (* 1970), österreichischer Diplomat 
 Barbara Benkő (* 1990), ungarische Radrennfahrerin
 Dániel Benkő (1947–2019), ungarischer Lautenist, Gitarrist und Hochschullehrer
 Francisco Benkö (1910–2010), deutsch-argentinischer Schachkomponist
 Günter Benkö (* 1955), österreichischer Fußballschiedsrichter
 Ilse Benkö (* 1961), österreichische Beamtin und Politikerin (FPÖ)
 Katalin Benkő (* 1941), ungarische Kanutin
 Loránd Benkő (1921–2011), ungarischer Linguist
 Pál Benkő (1928–2019), ungarisch-US-amerikanischer Schach-Großmeister

 Zoltán Benkő (* 1983), ungarischer Kanute

Siehe auch:
 Benko
 Benkó